Гила́н-э-Герб или Гиланге́рб () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах. Административный центр — город Гилан-э-Герб.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Говар (بخش گوار)
Население области на 2016 год составляло 57 007 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Керманшаха